

Duitsland 
 Potsdam - een stad in de deelstaat Brandenburg
 Bezirk Potsdam - een district (Bezirk) in de tijd van de DDR
 Conferentie van Potsdam - de conferentie in Potsdam na de Tweede Wereldoorlog
 Akkoord van Potsdam - het verdrag over Europa, gesloten op bovenstaande conferentie
 Verklaring van Potsdam - over voorwaarden van een Japanse overgave
 Potsdam Hauptbahnhof - een spoorwegstation in de Duitse stad Potsdam
 Universiteit van Potsdam - een universiteit in Potsdam
 Potsdamer Stadtschloss - een voormalig barok stadspaleis in de Duitse stad Potsdam dat herbouwd werd

Verenigde Staten 
 Potsdam (New York), een stad in de staat New York
 Potsdam (Ohio), een plaats in de staat Ohio

Zuid-Afrika 
 Potsdam (KwaZoeloe-Natal) - een dorp in de provincie KwaZoeloe-Natal
 Potsdam (Oost-Kaap) - een nederzetting in de provincie Oost-Kaap, nabij Potsdam South
 Potsdam South - een dorp in de provincie Oost-Kaap

Andere
 Potsdam (schip, 1900), een schip dat voer tussen 1900 en 1944